Omen oder Das Omen steht für:

 Omen, Vorzeichen eines zukünftigen Ereignisses
 Omen (Band), US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 Omen (Frankfurt am Main), ehemaliger Techno- und House-Club in Frankfurt am Main, Hessen
 Das Omen (Roman), Roman von David Seltzer

Filme:
 Das Omen (1976), US-amerikanisch-britischer Horrorfilm von Richard Donner
 Damien – Omen II, US-amerikanischer Horrorfilm von Don Taylor (1978)
 Barbara’s Baby – Omen III, US-amerikanischer Horrorfilm von Graham Baker (1981)
 Omen IV: Das Erwachen, US-amerikanischer Horrorfilm von Jorge Montesi und Dominique Othenin-Girard (1991)
 Das Omen (2006), US-amerikanischer Horrorfilm von John Moore, Neuverfilmung des gleichnamigen Films von 1976

Musikalben:
 Omen (Peter-Maffay-Album), Album von Peter Maffay (1973)
 Das Omen (Album), Albums der Rapper MC Basstard und Kaisa (2007)
 Omen (Soulfly-Album), Album der Band Soulfly (2010)

Lieder:
 Das Omen (Teil 1), Single der Band Mysterious Art (1989) 
 Omen III, Lied der deutschen Eurodance-Band Magic Affair (1993)
 Omen, Lied von The Prodigy (2009)

Omen ist der Familienname folgender Personen:

 Judd Omen (* 1940), US-amerikanischer Schauspieler

OMEN steht als Abkürzung für:

 Orte mit empfindlicher Nutzung, Definition in der Schweizer Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, siehe Elektromagnetische Umweltverträglichkeit #Schweizer Grenzwerte

Siehe auch:
 Oomen
 Omens